Пу́чкас — названия рек в Вологодской области России:

 Большой Пучкас — длина 26 км, фактически является одним из рукавов истока реки Сухона
 Малый Пучкас — длина 6 км, фактически является протокой между Кубенским и Лебяжьим озёрами